Die Abkürzung RHC steht für:
 Radio Habana Cuba, offizieller internationaler Radiosender von Kuba
 Receding Horizon Control; siehe Model Predictive Control
 Recueil des historiens des croisades; Primärquellensammlung der Kreuzzüge
 RheinCargo
 Right hand circular (engl.) für rechtsdrehend zirkular polarisierte Antennen
 Rollhockeyclub; siehe Rollhockey
 Rostocker HC, Rostocker Handballverein 
 Red Hand Commando, eine militante protestantische Gruppierung Nordirlands

RHC